Rebelde y solitario fue una telenovela argentina emitida en 1982 por ATC, protagonizada por Érica Wallner y Raúl Taibo, junto con Mariana Karr, Gerardo Romano, Raúl Lavié, Boris Rubaja y Andrea Tenuta.

Guion 
La telenovela fue dirigido por Manuel Vicente, también conocido por dirigir a la telenovela Es tuya, Juan de 1991 y fue escrita por Sergio De Cecco.

Argumento 
Sandra (Érica Wallner), es una mujer de unos 30 años, que se desempeña como directora de una revista de modas. Separada de su marido, vive esperando poder reconstruir su vida sentimental, pero ya a esa edad le es muy difícil. Sandra no quiere resignarse a perder la juventud. La llegada a la redacción de un joven fotógrafo, Lucho, muchacho bohemio y poco amante de las relaciones sentimentales, hace que la mujer se aferre a él de una manera desesperada. Lucho (Raúl Taibo), es un hombre afecto a la soledad, temeroso de engancharse en compromiso alguno, pero con ternura y capacidad de afecto, quien a pesar suyo. Sandra pretende conquistarlo, piensa que si lo hace se mantendra como si tuviera muchos años menos.

Elenco

Protagonistas 

 Érica Wallner - Sandra Bustamante
 Raúl Taibo - Luciano “Lucho” Galarza

Elenco de reparto 

 Mariana Karr - Libertad “Lila” Yáñez
 Boris Rubaja - Demetrio Bustamante
 Raúl Lavié - Rafael
 Gerardo Romano - Martín
 Andrea Tenuta - Judith Bustamante
 Marta Albanese - Yolanda
 Antonio Caride - Conrado Palavecino
 Edgardo Moreira - Natalio
 Enrique Fava - Expedito Sosa
 Lilly Vincent - Alejandra
 Patricia De Biaggi - Norma
 Juan Manuel Tenuta - Humberto Sosa
 Graciela Cohen - Graciela
 Pablo Rago - Boris Yáñez

Equipo Técnico 

 Historia original - Sergio De Cecco.
 Dirección - Manuel Vicente.
 Producción - Enrique Trobbiani.

Referencias

Enlaces externos 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1982
Series de televisión iniciadas en 1982
Programas de televisión de Televisión Pública Argentina
Telenovelas de 1982
Series de televisión finalizadas en 1982
Series de televisión de Volver